Карымск — название населённых пунктов в России:
 Карымск — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Карымск — село в Куйтунском районе Иркутской области.